Сдобняков — русская фамилия; имеет женскую форму .

Известные носители 
 Сдобняков, Валерий Викторович (род. 1957) — прозаик, публицист, главред. журн. «Вертикаль XXI век», предс. Нижегородской обл. орг. Союза писателей России.
 Сдобняков, Виктор Владимирович (род. 1977) — к.ф.м.н., доц., врио ректора Мининского ун-та (с 11.2020)

Примечания